Johann Philipp Fleischbein ist der Name folgender Personen:

* Johann Philipp Fleischbein von Kleeberg (Politiker, 1601) (1601–1671), deutscher Politiker, Ratsherr von Frankfurt
 Johann Philipp Fleischbein von Kleeberg (Politiker, 1637) (1637–1691), deutscher Politiker, Ratsherr von Frankfurt